Safiye ist ein türkischer weiblicher Vorname arabischer Herkunft.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name ist die türkische Form des arabischen Namens Safiyyah, auch Safiya, die ihrerseits die weibliche Form zu Safi mit der Bedeutung „echt, rein, klar“ (engl. „pure“) darstellen. Eine sehr bekannte Namensträgerin ist Safīya bint Huyaiy, eine Ehefrau des Propheten Mohammed.

Namensträgerinnen

Osmanische Zeit 
 Safiye (ca. 1550–1605), osmanische Sultansgattin und -mutter

Vorname 

 Safiye Ali (1894–1952), türkische Medizinerin
 Safiye Ayla (1907–1998), türkische Sängerin der türkischen klassischen Musik
 Safiye Can (* 1977), deutsche Dichterin, Schriftstellerin und Übersetzerin
 Safiye Erol (1902–1964), türkische Schriftstellerin und Übersetzerin

Einzelnachweise 

Weiblicher Vorname
Türkischer Personenname